Die Abkürzungen M40, M 40 bzw. M-40 bezeichnen unter anderem:

 einen Doppelstern im Sternbild Großer Bär (früher als Nebel Messier 40 katalogisiert), siehe Winnecke 4
 ein standardisiertes Objektivgewinde, siehe M40 (Objektivanschluss)
 ein Scharfschützengewehr, siehe M40 (Gewehr)
 ein rückstoßfreies Geschütz, siehe Rückstoßfreies Geschütz M40
 eine US-amerikanische Selbstfahrlafette, siehe M40 GMC
 eine Klasse deutscher Minensuchboote aus dem Zweiten Weltkrieg, siehe Minensuchboot 1940
 eine britische Autobahn, siehe M40 motorway
 eine Straße im US-Bundesstaat Michigan, siehe M-40 (Michigan)
 das ehemalige französische Radioprogramm, heute RTL 2
 eine Motorenbaureihe des deutschen Kraftfahrzeugherstellers BMW, siehe BMW M40

M40